Municipio de Carp Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carp Lake (condado de Emmet, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Carp Lake (condado de Ontonagon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ontonagon.